Bombardier Talent — серия дизель- и электропоездов канадской фирмы Bombardier. Производился во второй половине 1990-х. Всего для Германии было произведено 830 поездов этого типа всех модификаций. В связи с большим успехом начиная с 2008 года производится его улучшенная версия — Bombardier Talent 2.

По состоянию на декабрь 2011 года поезда эксплуатируются в 6 странах мира: Канаде, Германии, Австрии, Венгрии, Словакии и Норвегии.

Ссылки 
http://www.bombardier.com/en/

Дизель-поезда Германии
Дизель-поезда Канады
Дизель-поезда Австрии
Дизель-поезда Венгрии
Дизель-поезда Норвегии